Trichopus Gaertn. – rodzaj wieloletnich, ziemnopączkowych roślin zielnych z rodziny pochrzynowatych (Dioscoreaceae), obejmujący dwa gatunki: Trichopus sempervirens (H.Perrier) Caddick & Wilkin, endemiczny dla wschodniego Madagaskaru, i Trichopus zeylanicus Gaertn., występujący w południowo-zachodnich Indiach, na Sri Lance, w Tajlandii i Malezji.

Morfologia 
 Łodyga Krótkie, nierozgałęzione lub rzadko rozgałęzione kłącze, gęsto pokryte zredukowanymi, łuskowatymi liśćmi. Pędy naziemne wzniesione lub podnoszące się, o długości 5–15 cm, wyrastające pachwinowo z łusek kłącza.

 Liście Na pędach naziemnych powstaje pojedynczy, ogonkowy liść właściwy.

 Kwiaty Kwiaty obupłciowe, zebrane w krótkie grono, wyrastające wierzchołkowo na pędzie, wsparte wieloma drobnymi, łuskowatymi podkwiatkami. Okwiat pojedynczy. Listki okwiatu jajowato-lancetowate, o długości 3–10 mm, krótko zrośnięte, matowo fioletowe lub zielonkawe. 

 Owoce Torebka o długości 1–1,5 cm, drobno owłosiona, zawierająca do 6 nasion.

Systematyka 
Według APW (aktualizowany system APG IV z 2016) rodzaj należy do rodziny pochrzynowatych (Dioscoreaceae), w rzędzie pochrzynowców (Dioscoreales) w obrębie kladu jednoliściennych (monocots).

W niektórych systemach rodzaj wyłączany był do osobnej, monotypowej rodziny Trichopodaceae.

Zastosowanie 
Gatunek Trichopus zeylanicus jest stosowany jako roślina lecznicza. Związki chemiczne zawarte w zielu tej rośliny poprawiają wytrzymałość, przeciwdziałają zmęczeniu, zwiększają popęd seksualny, a także zapobiegają uszkodzeniom wątroby i serca.

Przypisy 

Pochrzynowate